Löwendorf bezeichnet folgende Orte

 Löwendorf (Marienmünster), Ortsteil der Stadt Marienmünster, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Löwendorf (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Löwendorf (Trebbin), Ortsteil der Stadt Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg